Сочнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сочнево — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Сочнево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.